Georgi Ivanov (1894-1958), poète russe résidant en France
 Georgi Ivanov (1940-), premier cosmonaute bulgare
 Georgi Ivanov (1976-), joueur bulgare de football
 Georgi Ivanov (1985-), athlète bulgare